Durand steht für:

 Durand (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Durand von Lüttich († 1025), von 1021 bis 1025 Bischof von Lüttich
 Durandgletscher, siehe Zinalgletscher
 Durand-Linie, Demarkationslinie zwischen Afghanistan und Pakistan

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Durand (Georgia), Gemeindefreies Gebiet im Meriwether County, Georgia
 Durand (Illinois), Dorf im Winnebago County, Illinois
 Durand (Kansas), Gemeindefreies Gebiet im Woodson County, Kansas
 Durand (Michigan), Stadt im Shiawassee County, Michigan
 Durand (Virginia), Gemeindefreies Gebiet im Greensville County, Virginia
 Durand (Wisconsin), Ort im Pepin County, Wisconsin
 Durand (Town), Town(ship) im Pepin County, Wisconsin
 Durand Township (Illinois)
 Durand Township (Minnesota)

im NRHP gelistete Objekte:
 Durand Free Library, in Durand, Wisconsin, ID-Nr. 80000173
 Durand Grocery, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 85002891
 Durand High School, in Durand, Michigan, ID-Nr. 09000130

Siehe auch:
 Durand Cup
 Durandus
 Durant
 Duran